Aleksy I Komnen (1048–1118) – cesarz bizantyjski 1081–1118
 Aleksy I Wielki Komnen (1182–1222) – cesarz Trapezuntu 1204–1222
 Aleksy I Romanow (1629–1676) – car Rosji 1645–1676
 Aleksy I (1877–1970) – patriarcha Moskwy i Wszechrusi 1945–1970